Mistrzostwa Europy w szermierce po raz pierwszy odbyły się w 1981 w Foggii. Rozegrano wówczas cztery konkurencje: we florecie mężczyzn i kobiet oraz szpadzie i szabli mężczyzn. Turnieje drużynowe po raz pierwszy rozegrano w Wiedniu w 1991 roku.

Kobiety

Floret indywidualnie

Floret drużynowo

Szpada indywidualnie

Szpada drużynowo

Szabla indywidualnie

Szabla drużynowo

Mężczyźni

Floret indywidualnie

Floret drużynowo

Szpada indywidualnie

Szpada drużynowo

Szabla indywidualnie

Szabla drużynowo

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w szermierce

Mistrzostwa Europy w szermierce